Dinastía Bagrátida puede referirse a dos dinastías del Cáucaso:
Dinastía Bagratuni, familia principesca de Armenia;
Dinastía Bagrationi, casa real de Georgia.